Dorset – hrabstwo ceremonialne w Anglii
 Dorset – dystrykt (unitary authority) w Anglii (utworzony w 2019)
 kultura Dorset

Miasta w USA:
 Dorset – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
 Dorset – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington

Gminy w USA:
 Dorset (ang. Dorset Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Dorset (ang. Dorset Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington